Гран-при Бельгии 1973 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 20 мая 1973 года на трассе Зольдер.

Крис Эймон вернулся в гонки на автомобиле «Tecno», а пропустивший Гран-при Испании Артуро Мерцарио вновь стартовал на втором «Ferrari». Из-за замены асфальтового покрытия трассы непосредственно перед этапом гонщикам пришлось начать тренировки перед Гран-при по ещё не затвердевшему асфальту. Это привело к тому, что покрытие начало вновь разрушаться в некоторых местах, что заставило организаторов в ночь с пятницы на субботу вновь начать работы по восстановлению дорожного полотна. Ассоциация гонщиков пригрозила бойкотировать соревнование, если асфальт вновь разрушится в субботу, но больше проблем с покрытием трассы не возникало.

Квалификацию выиграл Ронни Петерсон на автомобиле «Lotus», следом за ним расположились Денни Халм и Жаки Икс. Первые пять мест на старте были заняты гонщиками пяти разных команд. На старте Петерсон поначалу удержался в лидерах, но на втором круге его обошёл прорвавшийся с четвёртого места Франсуа Север. В дальнейшем борьбу за победу вели только гонщики «Tyrrell» и «Lotus» и успех сопутствовал Джеки Стюарту и Франсуа Северу, одержавшим двойную победу. В сражение за места на подиуме не сумели вклиниться гонщики «McLaren» и «Ferrari» — на машине Жаки Икса полетел масляный насос, а Денни Халм после разворота был вынужден заехать на дополнительный пит-стоп.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1 Ронни Петерсон

2-19 Франсуа Север

20-23 Эмерсон Фиттипальди

24-70 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии